Лора Лини () е американска актриса, носителка на по две награди „Сателит“ и „Златен глобус“ и четири награди „Еми“, номинирана е за „БАФТА“, „Сатурн“ и три награди „Оскар“.

Биография

Избрана филмография 
 Кино

 Телевизия
 2000 – „Кандидатът“ (Running Mates)
 2001 – „Дивата Айрис“ (Wild Iris)
 2003–2004 – „Фрейзър“ (Frasier)
 2008 – „Джон Адамс“ (John Adams)
 2010–2013 – „Парченца живот“ (The Big C)

Бележки

Външни препратки 
 
 
 

Американски актьори и актриси
Носители на Златен глобус
Носители на награда Еми
Родени в Ню Йорк